Kościół Matki Bożej Najświętszego Serca w Rzymie (Piazza Navona) – kościół w VI. Rione Rzymu – Parione, przy Corso del Rinascimento
 Kościół Matki Bożej Najświętszego Serca w Rzymie (Portuense) – kościół w XI. dzielnicy Rzymu – Portuense, przy Via Alessandro Brisse